Borówek peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Borówek, village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Borówek, village de la voïvodie de Lublin
 Borówek, village de la voïvodie de Łódź
 Borówek, village de la gmina de Latowicz, dans la voïvodie de Mazovie
 Borówek, village de la gmina de Siennica, dans la voïvodie de Mazovie